Уо́тербери ():

Уотербери — город в США, в штате Коннектикут
Уотербери — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США